Витрупе () — топоним Латвии:
 Витрупе — река, впадает в Рижский залив Балтийского моря;
 Витрупе — населённый пункт в Салацгривской волости Лимбажского края;
 Витрупе — населённый пункт в Вилькенской волости Лимбажского края.